Okręty US Navy o nazwie USS  "Thrasher", pochodzącej od rodziny ptaków (przedrzeźniaczy):

Pierwszy "Thrasher" (SS-26), który służył przed I wojną światową, został przemianowany na "G-4" zanim został zwodowany.
Drugi USS "Thrasher" był cywilną łodzią motorową, która została włączona do służby podczas I wojny światowej. Wcześniej nosiła nazwę "Petrel", został przemianowany na "Thrasher" aby uniknąć pomyłek z "Petrel" (PG-2). W pewnym momencie przestano nazywać go "Thrasher" i był nazywany tylko SP-546.
Trzeci "Thrasher" (MSC-203) był trałowcem typu Redwing, który służył na początku zimnej wojny.
Thrasher